Jeszcze pięć minut (ang. Five Minutes More, 2006) – australijski serial animowany dla dzieci wyprodukowany przez ABC.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie BBC Worldwide − Studio Sonica
Reżyseria: Jerzy Dominik
Dialogi polskie:
 Monika Wierzbicka (odc. 9, 61, 63-64),
 Olga Świerk (odc. 25)
Dźwięk i montaż:
 Maciej Brzeziński (odc. 9),
 Agnieszka Stankowska (odc. 25)
Organizacja produkcji: Piotr Pluciński
Teksty piosenek: Marek Krejzler
Wystąpili:
 Milena Lisiecka − Luiza
 Stefan Knothe − Fryderyk
 Anna Gajewska − Gosia
 Grzegorz Drojewski − Staś
 Klementyna Umer − Grześ

Lektor: Jerzy Dominik

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Australijskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006